Pojem Špinavá hra má více významů.

 Špinavá hra (film z roku 1968) – film Play Dirty režiséra André De Totha z roku 1968 
 Špinavá hra (film z roku 2000) – německo-kanadský televizní film Die Abzocker - Eine eiskalte Affäre režiséra Stuarta Coopera z roku 2000